Ченни — итальянская фамилия:

 Ченни, Джованни  (1881 — 1957) — итальянский шахматист.
 Ченни, Квинто  (1845 — 1917) — итальянский художник-униформист.